Мурачёв (Мурачёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Мурачёв, Афанасий Герасимович  (1921—2008) — наставник и видный начетчик старообрядческих часовенного согласия общин на Енисее, крестьянский писатель XX века. 
 Мурачёв, Олег Алексеевич (род. 1995) — российский футболист, защитник.